Die Einsamkeit des Langstreckenläufers steht für:

 Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (Erzählung) von Alan Sillitoe (1959)
 Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (Film), britischer Film von Tony Richardson (1962)